Миреля Кумбаро Фурджи (; род. 4 марта 1966 года, Тирана) — албанский переводчик, политический и государственный деятель. Член Социалистической партии Албании. Действующий  с 18 сентября 2021 года. Депутат Народного собрания Албании (парламента) с 2017 года. В прошлом —  (2013—2019).

Биография 
Родилась 4 марта 1966 года в Тиране.

В 1984 году окончила языковую школу в Тиране (ныне ), французское отделение. Окончила факультет иностранных языков Тиранского университета в 1988 году, где изучала французский язык и литературу и получила специальность школьного учителя французского языка. В 1994 году окончила аспирантуру в Высшей школе переводчиков (ESIT) при Университете Париж III Новая Сорбонна, получила степень магистра в области перевода и межкультурной коммуникации.

Миреля Кумбаро является преподавателем, переводчиком (свободно владеет французским и итальянским, хорошо владеет английским), публицистом, международным экспертом в академических проектах, университетских исследовательских программах, осуществляемых такими международными организациями, как Европейский Союз, Международная организация франкоязычных стран, Совет Европы.

С 2009 года — доктор философии по переводоведению, с 2012 года — ассоциированный профессор (доцент) в области лингвистики и межкультурных исследований в Тиранском университете.

По результатам парламентских выборов 2017 года избрана депутатом Народного собрания Албании от области Гирокастра от Социалистической партии. Переизбрана в 2021 году.

15 сентября 2013 года получила портфель министра культуры Албании в  премьер-министра Эди Рамы. Сохранила пост во  (2017—2019). 5 декабря 2018 года ушла в отставку на фоне масштабных студенческих протестов.

18 сентября 2021 года получила портфель министра туризма и окружающей среды Албании в .

Награды 
В 2017 году награждена Орденом Искусств и литературы .

Личная жизнь 
Замужем за Александром Фурджи (Aleksandër Furxhi). Двое детей: Сара и Том.

Примечания 

Переводчики Албании
Министры культуры Албании
Члены Социалистической партии Албании
Выпускники Тиранского университета
Выпускники Парижского университета
Женщины-политики Албании
Депутаты Народного собрания Албании (2017—2021)